Muxika (grad)
 Mujica (prezime)
 Múgica (Meksiko), općina u saveznoj državi Michoacán, Meksiko